Diese Liste der Abgeordneten zum Burgenländischen Landtag listet alle Mitglieder des Burgenländischen Landtags in der XVIII. Legislaturperiode auf. Die Legislaturperiode begann am 28. Dezember 2000 und endete am 24. Oktober 2005. Nach der Landtagswahl 2000 entfielen 17 von 36 Mandaten auf die SPÖ, 13 auf die ÖVP, 4 auf die FPÖ und 2 auf die Grünen.

Quelle 
Als Quelle dienten die Sitzungsprotokolle des Burgenländischen Landtags

18